Detre, keresztnév
Detre, település Szlovákia Varannói járásában